Shaheen Afridi (2000-), joueur de cricket pakistanais ;
 Shahid Afridi (1980-), joueur de cricket pakistanais.

Voir aussi 
 Afridi de Carthage, une tribu qui vécut en Afrique du Nord et plus précisément dans la région de Carthage
 Afridi pachtoune, une tribu pachtoune localisée dans la région de la passe de Khyber entre l'Afghanistan et le Pakistan